Miejscowości w USA:
 Zilwaukee – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Gminy w USA:
 Zilwaukee (ang. Zilwaukee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw